Лили Боллинже (, урождённая ; 1899—1977) — французская предпринимательница, занимавшаяся виноделием.

Биография 
Родилась в 1899 году в семье офицера британской армии, была дочерью барона Olivier Law de Lauriston-Boubers и его жены Berthe de Marsay.

10 ноября 1923 года она вышла замуж за Жака Боллинже (Jacques Bollinger, 1894—1941), генерального менеджера , внука основателя этой известной марки шампанских вин — Жака Жозефа Боллинже (1803—1884).

После смерти мужа в 1941 году, во время немецкой оккупации, Лили Боллинже стала президентом торгового Дома Боллинже и руководила им до 1971 года. В 1961 году она выпустила марку Bollinger R.D. и в 1969 году — марку Vieilles Vignes Françaises, выведя свой бренд на международную арену.

Самое известное высказывание Лили Боллинже: «Я пью шампанское, когда мне весело и когда мне грустно. Иногда — когда я одна. А когда не одна, оно тем более обязательно. Если я не голодна, то я его просто смакую, а если голодна — пью. В прочих случаях я к нему не притрагиваюсь — разве что когда чувствую жажду».

Умерла в собственном доме недалеко от Реймса 22 февраля 1977 года После её смерти преемниками бизнеса стали её племянники — Claude d’Hautefeuille и .

За год до смерти она была награждена французским орденом «За заслуги».

См. также

Примечания

Литература 
 Coates, Clive (2000). An Encyclopedia of the Wines and Domaines of France. University of California Press. ISBN 9780520220935.
 Corinne Tissier-de La Rocque, Jean-Pierre de La Rocque. «Guerre et paix dans le vignoble», 2009.

Ссылки 
 About Bollinger
 Madame Lilly Bollinger History — Champagne Bollinger Lady
 Что мы знаем и чего мы не знали про шампанское Bollinger

Предпринимательницы
Виноделы Франции